Smiles steht für:

 Smiles (Unternehmen), ehemaliger deutscher Fahrzeughersteller
 Smiles (Lied), Lied von Lee S. Roberts und J. Will Callahan (1917)
 Simplified Molecular Input Line Entry Specification, chemischer Strukturcode

Smiles ist der Familienname folgender Personen:

 Mia Smiles (* 1977), südkoreanische Pornodarstellerin
 Samuel Smiles (1812–1904), schottischer Schriftsteller und Reformer
Samuel Smiles (Chemiker) (1877–1953), englischer Chemiker

Siehe auch:

 Miles Smiles
 Miles & Smiles